Аллсвенскан 1997 — 73-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 14 клубів. Сезон 1997 року проводився у два кола, розпочався 6 квітня й завершився 26 жовтня.

Чемпіоном Швеції став клуб Гальмстадс БК.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Перехідні матчі 
 Геккен — Вестерос СК 1:1, 4:2
 Юргорден — Естерс 1:1, 0:2

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Сезон 1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1997 у шведському спорті